Személyek
 Ernest Shackleton
 Shackleton brit zenész, producer

 Amerikai Egyesült Államok
 Shackelton, kísértetváros Georgiában

 Ausztrália
 Shackelton, település Ausztráliában

 Kanada
 Shackleton, szolgáltatási terület Kanadában

 Zimbabwe
 Shackleton, falu Zimbabweben 

Egyéb
 Shackleton-kráter